Власть закона:
  Власть закона — общественно-политическая система, основанная на главенстве закона, одинакового для всех. 
 «Власть закона» () — компьютерная игра 2003 года.
 «Власть закона» () — американский детективный телесериал 2011 года.